Hajós Ferenc (1935) szlovéniai magyar jogász, diplomata
 Hajós Ferenc (1936–2022) magyar orvos, egyetemi tanár